Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1955 го́да () — 11-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1955
1955 год в Латвии
Футбол в СССР в 1955 году